Лоре́нцо Фернандо Ла́мас (; род. 20 января 1958) — американский актёр. Номинант на премию «Золотой глобус» за роль в прайм-тайм мыльной опере 1980-х «Фэлкон Крест» (1981—1990). Также известен по криминальному сериалу «Отступник» (1992—1997) и дневной мыльной опере «Дерзкие и красивые» (2004—2007). Русскоязычному зрителю известен, в основном, по фильму "Против хищника" (Unseen Evil 2) (2004).

Биография 
Лоренцо — сын известного аргентинского актёра Фернандо Ламаса и американской актрисы Арлин Дал. Он изучил актёрское мастерство по фильмам Тони Барра. Его дебют в кино состоялся в 1976 году. Ламас изучает карате и тхэквондо с 1979 года, и даже получил несколько черных поясов.

Личная жизнь 
Ламас был женат несколько раз. Его первый брак с Викторией Хилберт продлился с 1981 по 1982 год. Его второй женой стала Мишель Смит, их брак продлился с 1983 по 1985 год, в нем родилось двое детей: сын Эй Джей и дочь Шэйн. Со своей третьей женой Кэтлин Кинмонт он поженился в 1989 году, пара развелась в 1993 году. Четвёртой женой Ламаса стала Шона Санд, свадьба состоялась в 1996 году. Ламас и Санд имеют троих дочерей: Александра Линн (род. 22 ноября 1997), Виктория (род. 24 апреля 1999) и Изабелла Лоренцо (род. 2 февраля 2001). Пара развелась в 2002 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Родившиеся 20 января
Родившиеся в 1958 году
Родившиеся в Санта-Монике